

Гільово — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Гільово — село, Локтівський район, Алтайський край